Александр Юханссон:
 Юханссон, Александр (род. 1995) — шведский футболист.
 Юханссон, Александр (род. 2000) — шведский футболист.